FCE est un sigle qui peut faire référence à :
 Fédération centrafricaine des échecs ;
 First Certificate in English, ancien nom du B2 First, un examen d'anglais de l'université de Cambridge ;
 Forum des chefs d'entreprises, une organisation patronale algérienne ;
 Forces conventionnelles en Europe ;
 Fédération chimie énergie-CFDT ;
 Fondo de Cultura Económica, la principale maison d'édition mexicaine ;
 Fianarantsoa-Côte Est, une voie ferrée de Madagascar ;
 Fédération canadienne des échecs ;
 Fluid Control Europe.